Jméno Baškovce nese více obcí:
 Baškovce (okres Humenné) – obec v okrese Humenné
 Baškovce (okres Sobrance) – obec v okrese Sobrance